Never Forget You peut se référer à 
 Never Forget You, une chanson des Noisettes sortie en 2009 ;
 Never Forget You, une chanson de Mariah Carey sortie en 1993 ;
 Never Forget You, une chanson de Zara Larsson et MNEK sortie en 2015.